Puchar Niemiec w piłce siatkowej mężczyzn (niem. Deutscher Pokal) – cykliczne rozgrywki w piłce siatkowej organizowane przez Deutsche Volleyball Liga (DVL) pod egidą Niemieckiego Związku Piłki Siatkowej (niem. Deutscher Volleyball-Verband, DVV). 

Rozgrywki o siatkarski Puchar Niemiec rozgrywane są od 1990 roku. Pierwszym zwycięzcą tych rozgrywek został klub Moerser SC, który w swojej historii sięgnął po to trofeum 2 razy.

System rozgrywek 
W rozgrywkach bierze udział 18 zespołów. Przechodząc przez kolejne etapy finału: 1/16, 1/8, ćwierćfinał, półfinał i finał. Nie odbywa się mecz o 3. miejsce. 

Zdobywca Pucharu Niemiec i finalista mają zagwarantowany udział w Superpucharze Niemiec.

Zdobywcy pucharu

Uwagi

Bibliografia 
 

!